Galina Voronina – ex cestista e allenatrice di pallacanestro sovietica
 Natal'ja Voronina – pattinatrice di velocità su ghiaccio russa
 Zinaida Voronina – ginnasta russa

Pagine correlate 
 Voronin
 Ekaterina Voronina